Pierre Devaux peut faire référence à :

 Pierre Devaux (15..-16..), cartographe français ;
 Pierre Devaux (1694-1775), provincial général de Champagne, procureur de l'ordre puis général de l'ordre des Minimes ;
 Pierre Devaux (1762-1819), général de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre Devaux (1897-1969), écrivain de science-fiction, journaliste et vulgarisateur scientifique français ;
 Pierre Devaux (1901-1966), écrivain argotique, journaliste et illustrateur français ;
 Pierre Devaux (1951-), psychologue français ;
 Pierre Devaux (1865-1938), sculpteur français ;
 Pierre François Devaux (1741-1794), révolutionnaire français ;
 Pierre-Louis Belfort-Devaux (-1867), acteur français.